onecht
 Fake (Alexander O'Neal), een single van de Amerikaanse zanger Alexander O'Neal
 Fake (Simply Red), een single van de Britse band Simply Red
 Fake (band), een Zweedse synthpopband in de jaren 1980
 Fake (film uit 2011), een film uit 2011 van Gregory W. Friedle
 Fake (film uit 2016), een telefilm uit 2016
 Caterina Fake (1969), een Amerikaanse ondernemer
 Chen Fake (1887–1957), een Chinese vechtsporter